Il labirinto greco
 titolo originale del film Il labirinto greco (film)